Алекса́ндр Ники́тович Ши́хов () — советский военный деятель, активный деятель советского партизанского движения в годы Великой Отечественной войны, подполковник НКВД СССР, Герой Советского Союза (1944).

Биография 
Родился 14 августа 1914 года в деревне Песчанке (ныне , Кировская область) в крестьянской семье. Окончил 10 классов средней школы. Работал в городе Кирове на машиностроительном заводе, затем в облисполкоме.

Служил в РККА с 1936 года по 1938 год. В 1941 году продолжил службу, но уже в войсках НКВД.

В июне 1941 года старший лейтенант Шихов был зачислен в Отдельную мотострелковую бригаду особого назначения НКВД СССР. А 17 сентября этого года включён в Особую группу НКВД, куда вошли кадровые работники госбезопасности, пограничники и лучшие спортсмены. Засекреченная группа, о существовании которой знали немногие, использовалась для обеспечения безопасности Иосифа Сталина и других деятелей правительства.

В октябре — декабре 1941 года командир взвода 1-й роты 1-го мотострелкового полка ОМСБОН НКВД СССР А. Шихов участвовал в битве за Москву. Его взвод занимался минированием шоссе Москва – Дмитров, зоны канала Москва – Волга, сооружал инженерные заграждения.

В 1942 году перед ОМСБОН были поставлены следующие задачи: нанесение ударов по тылам врага, организация партизанского движения и выполнение разведывательных заданий Верховного Главнокомандования. Шихов был поставлен во главе разведгруппы, которая готовилась к боевой работе несколько месяцев. В середине 1943 года группа несколько месяцев действовала на Центральном фронте, совершая боевые рейды по немецким тылам в Гомельском районе, пустив под откос 13 воинских эшелонов противника и уничтожив сотни солдат вермахта и предателей Родины. В июле 1943 года отряд Шихова (24 человека) был окружен в Злынковских лесах на Гомельщине, несколько попыток прорыва окончились неудачей. Но в конце концов в ночной атаке партизаны вырвались из кольца и ушли от преследования.

В начале января 1944 года Александр Никитович во главе специально созданного разведывательно-диверсионного партизанского отряда «Богатыри» (45 человек) перешёл линию фронта. Отряд должен был провести оперативную разведку вдоль железной дороги «Минск — Барановичи — Лунинец». Отряд действовал на территории Минской, Полесской и Барановической областей, где разведчики посещали населённые пункты, расклеивали там специальные листовки и сводки Совинформбюро. Была налажена связь с местными партизанскими отрядами. Отряд создал лесной гарнизон близ деревни Чудин, там был введён армейский порядок с караулами, дневальными, утренними осмотрами и вечерней поверкой. Сам Шихов лично ходил в разведывательные походы.

На железнодорожных путях были налажены диверсии, отряд Шихова нанёс составам противника огромный вред. Одной из групп отряда на перегоне «Барановичи — Лунинец» удалось, ликвидировав из бесшумной винтовки часовых, заложить взрывчатку перед железнодорожным мостом. В эшелоне противника от детонации начали рваться снаряды и авиационные бомбы. На неделю линия была полностью выведена из строя.

После каждой диверсии диверсантами составлялся специальный акт, в котором указывался день, час взрыва, число пошедших под откос вагонов. Такой акт подписывали местные железнодорожники.

В апреле 1944 года А. Н. Шихов лично возглавил диверсию на железной дороге вблизи станции Люсино, на которую накануне прибыл немецкий бронепоезд. Благодаря умелым и решительным действиям подрывников поезд был уничтожен.

Через подпольщиц Христину Плевако и Анну Сечко командир Александру Николаевичу удалось узнать о расположении важного стратегического немецкого аэродрома, склада боеприпасов и бензохранилища под городом Слуцк. Получив донесение, советская авиация нанесла мощный удар по этим важным объектам.

С января по июль 1944 года отряду Шихова удалось уничтожить 42 эшелона с живой силой, техникой и боеприпасами. В засадах на автодорогах было уничтожено ещё 2 танка, 9 автомашин, пушка и полевая кухня. Десятки раз по его сведениям поднимались на бомбардировку советские самолёты.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 5 ноября 1944 года за образцовое выполнение заданий командования в борьбе против немецко-фашистских захватчиков в тылу противника и проявленные при этом отвагу и геройство Шихову было присвоено звание Героя Советского Союза.

С конца 1944 по август 1945 года А. Н. Шихов командовал спецотрядами «Западные» и «Лесные».

После войны Шихов служил в органах госбезопасности, окончил военный институт. В 1970 году ушёл в отставку в звании подполковника. Жил в Москве.

Умер 13 сентября 1995 года. Похоронен в Москве на .

Награды 
 Медаль «Золотая Звезда» № 4538;
 орден Ленина;
 два ордена Красного Знамени;
 орден Отечественной войны I степени;
 орден Красной Звезды;
 другие награды.

Примечания

Литература 
 
 

Партизаны Великой Отечественной войны
Партизаны Белоруссии
Командиры партизанских отрядов и соединений в Великой Отечественной войне
Сотрудники НКВД